250 км, 250-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 
Железнодорожная Казарма 250 км, 250 км — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул.

Железная дорога 
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885434
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Бекасово 1 — Столбовая, Московская железная дорога. Код 181456.
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623864
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 625022.
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608417
 250 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827886

 250 км — разъезд, Казахстанская железная дорога. Код 665053